Таскаев — русская фамилия. Известные носители:
 Таскаев, Анатолий Иванович (1944—2010) — советский и российский радиобиолог, директор Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН с 1989 по 2010 годы
 Таскаев, Владимир Павлович (род. 1962) — депутат Государственной Думы
 Таскаев, Вячеслав Николаевич (1946—2018) — подводный археолог, кандидат исторических наук, профессор  Московского государственного гуманитарного университета.
 Таскаев, Роман Петрович (род. 1954) — Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации (1998), Герой Российской Федерации.